Handley kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Handley (distrikt), England, Cheshire West and Chester,

USA 

 Handley (ort), West Virginia, Kanawha County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar